Frankona steht für:

 Frankona Rückversicherung, ehemaliges deutsches Rückversicherungsunternehmen 
 Frankona, Markenname für Steppdecken des Unternehmens Erste Deutsche Daunendeckenfabrik Kirchner & Griebe (auch Frankona-Werk Kirchner & Griebe)